Le comité des représentants permanents de l'Union africaine.
 Le comité des représentants permanents de l’Union européenne.